Schismocarpus är ett släkte av brännreveväxter. Schismocarpus ingår i familjen brännreveväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Brännreveväxter
Schismocarpus